Фили́ция:

Женское имя 
 Филисия Рашад (род. 1948) — американская актриса и певица.

Географическое название 
 Филиция — село в Маньковском районе Черкасской области Украины.

См. также 
 Фелиция